|-
|(47001)||1998 TA35|| align=right|14,5|| align=right|2,736|| align=right|0,083|| align=right|4,13|| align=right|4,525||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47002)||1998 UQ2|| align=right|15,2|| align=right|2,451|| align=right|0,209|| align=right|2,34|| align=right|3,836||MBA||20. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47003)||1998 UF7|| align=right|13,6|| align=right|2,633|| align=right|0,123|| align=right|15,07|| align=right|4,273||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47004)||1998 UZ7|| align=right|15,7|| align=right|2,633|| align=right|0,268|| align=right|13,16|| align=right|4,271||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47005)||1998 UP8|| align=right|15,2|| align=right|2,708|| align=right|0,205|| align=right|1,77|| align=right|4,455||MBA||16. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(47006)||1998 UL10|| align=right|15,5|| align=right|2,606|| align=right|0,176|| align=right|10,97|| align=right|4,206||MBA||16. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47007)||1998 UL16|| align=right|14,9|| align=right|2,570|| align=right|0,275|| align=right|5,05|| align=right|4,119||MBA||23. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47008)||1998 UW16|| align=right|14,3|| align=right|2,591|| align=right|0,218|| align=right|31,39|| align=right|4,171||MBA||27. oktober 1998||Catalina||CSS
|-
|(47009)||1998 UY16|| align=right|14,6|| align=right|2,578|| align=right|0,279|| align=right|18,02|| align=right|4,139||MBA||27. oktober 1998||Catalina||CSS
|-
|(47010)||1998 UD20|| align=right|14,4|| align=right|3,134|| align=right|0,199|| align=right|5,27|| align=right|5,548||MBA||28. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47011)||1998 UQ23|| align=right|14,8|| align=right|2,627|| align=right|0,078|| align=right|11,30|| align=right|4,257||MBA||17. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47012)||1998 UZ26|| align=right|15,2|| align=right|2,545|| align=right|0,273|| align=right|4,82|| align=right|4,060||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(47013)||1998 UZ27|| align=right|13,8|| align=right|2,644|| align=right|0,089|| align=right|6,21|| align=right|4,298||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(47014)||1998 UJ40|| align=right|13,6|| align=right|2,608|| align=right|0,114|| align=right|11,18|| align=right|4,211||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47015)||1998 VW|| align=right|14,4|| align=right|2,646|| align=right|0,283|| align=right|13,71|| align=right|4,304||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47016)||1998 VU3|| align=right|14,7|| align=right|2,973|| align=right|0,165|| align=right|2,38|| align=right|5,126||MBA||10. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47017)||1998 VE4|| align=right|14,6|| align=right|2,558|| align=right|0,127|| align=right|3,98|| align=right|4,091||MBA||11. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47018)||1998 VT4|| align=right|15,6|| align=right|2,902|| align=right|0,060|| align=right|1,06|| align=right|4,944||MBA||11. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47019)||1998 VM5|| align=right|14,5|| align=right|2,577|| align=right|0,205|| align=right|7,73|| align=right|4,137||MBA||8. november 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(47020)||1998 VP9|| align=right|14,4|| align=right|2,720|| align=right|0,096|| align=right|3,26|| align=right|4,485||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47021)||1998 VR12|| align=right|15,2|| align=right|2,688|| align=right|0,153|| align=right|2,46|| align=right|4,406||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47022)||1998 VK14|| align=right|13,4|| align=right|2,534|| align=right|0,040|| align=right|15,35|| align=right|4,033||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47023)||1998 VZ16|| align=right|15,3|| align=right|2,797|| align=right|0,128|| align=right|4,39|| align=right|4,678||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47024)||1998 VV19|| align=right|13,8|| align=right|2,616|| align=right|0,120|| align=right|12,00|| align=right|4,230||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47025)||1998 VT20|| align=right|15,5|| align=right|2,772|| align=right|0,186|| align=right|3,70|| align=right|4,614||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47026)||1998 VS21|| align=right|14,1|| align=right|2,695|| align=right|0,032|| align=right|3,39|| align=right|4,422||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47027)||1998 VX29|| align=right|14,7|| align=right|2,603|| align=right|0,289|| align=right|5,10|| align=right|4,200||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47028)||1998 VG31|| align=right|14,4|| align=right|2,617|| align=right|0,079|| align=right|6,08|| align=right|4,232||MBA||12. november 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(47029)||1998 VO31|| align=right|13,1|| align=right|3,120|| align=right|0,072|| align=right|20,89|| align=right|5,509||MBA||12. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47030)||1998 VG32|| align=right|14,8|| align=right|2,344|| align=right|0,154|| align=right|4,19|| align=right|3,589||MBA||12. november 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(47031)||1998 VX38|| align=right|15,2|| align=right|2,595|| align=right|0,227|| align=right|4,52|| align=right|4,180||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47032)||1998 VW52|| align=right|15,1|| align=right|2,612|| align=right|0,190|| align=right|9,13|| align=right|4,220||MBA||13. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47033)||1998 VW53|| align=right|14,6|| align=right|2,730|| align=right|0,043|| align=right|8,85|| align=right|4,510||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47034)||1998 VP54|| align=right|13,6|| align=right|3,125|| align=right|0,020|| align=right|14,73|| align=right|5,524||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47035)||1998 WS|| align=right|12,5|| align=right|2,653|| align=right|0,397|| align=right|27,51|| align=right|4,321||MBA||17. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47036)||1998 WP1|| align=right|13,3|| align=right|3,002|| align=right|0,076|| align=right|10,90|| align=right|5,199||MBA||18. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47037)||1998 WM2|| align=right|14,8|| align=right|2,366|| align=right|0,215|| align=right|24,21|| align=right|3,640||MBA||17. november 1998||Catalina||CSS
|-
|47038 Majoni||1998 WQ2|| align=right|14,6|| align=right|2,768|| align=right|0,254|| align=right|10,18|| align=right|4,605||MBA||17. november 1998||Pianoro||V. Goretti
|-
|(47039)||1998 WA3|| align=right|13,5|| align=right|3,108|| align=right|0,185|| align=right|17,10|| align=right|5,479||MBA||19. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47040)||1998 WB3|| align=right|13,3|| align=right|3,214|| align=right|0,162|| align=right|2,85|| align=right|5,761||MBA||19. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47041)||1998 WO3|| align=right|13,1|| align=right|3,051|| align=right|0,024|| align=right|8,64|| align=right|5,328||MBA||19. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47042)||1998 WP3|| align=right|13,8|| align=right|2,933|| align=right|0,062|| align=right|3,28|| align=right|5,022||MBA||19. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47043)||1998 WX3|| align=right|13,9|| align=right|2,656|| align=right|0,309|| align=right|13,58|| align=right|4,329||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47044)||1998 WS7|| align=right|14,1|| align=right|2,602|| align=right|0,159|| align=right|13,02|| align=right|4,197||MBA||16. november 1998||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(47045)||1998 WK9|| align=right|14,6|| align=right|2,800|| align=right|0,098|| align=right|4,85|| align=right|4,684||MBA||29. november 1998||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(47046)||1998 WM9|| align=right|14,6|| align=right|2,552|| align=right|0,158|| align=right|9,30|| align=right|4,077||MBA||26. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47047)||1998 WX12|| align=right|13,7|| align=right|2,767|| align=right|0,106|| align=right|3,75|| align=right|4,601||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47048)||1998 WW18|| align=right|13,9|| align=right|2,733|| align=right|0,064|| align=right|6,39|| align=right|4,517||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47049)||1998 WT19|| align=right|12,6|| align=right|2,577|| align=right|0,114|| align=right|13,30|| align=right|4,135||MBA||25. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47050)||1998 WN20|| align=right|13,1|| align=right|2,911|| align=right|0,161|| align=right|4,58|| align=right|4,965||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47051)||1998 XZ|| align=right|15,1|| align=right|2,735|| align=right|0,104|| align=right|2,45|| align=right|4,522||MBA||7. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47052)||1998 XE1|| align=right|15,0|| align=right|2,627|| align=right|0,098|| align=right|3,24|| align=right|4,257||MBA||7. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47053)||1998 XH1|| align=right|14,0|| align=right|2,851|| align=right|0,108|| align=right|1,99|| align=right|4,814||MBA||7. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47054)||1998 XX1|| align=right|14,6|| align=right|2,770|| align=right|0,127|| align=right|10,21|| align=right|4,611||MBA||7. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47055)||1998 XH5|| align=right|12,2|| align=right|3,174|| align=right|0,047|| align=right|12,60|| align=right|5,655||MBA||10. december 1998||High Point||D. K. Chesney
|-
|(47056)||1998 XP7|| align=right|14,0|| align=right|3,124|| align=right|0,082|| align=right|12,62|| align=right|5,520||MBA||8. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47057)||1998 XM12|| align=right|14,0|| align=right|2,634|| align=right|0,245|| align=right|10,74|| align=right|4,273||MBA||9. december 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(47058)||1998 XC15|| align=right|13,6|| align=right|2,770|| align=right|0,154|| align=right|8,36|| align=right|4,609||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47059)||1998 XX20|| align=right|13,7|| align=right|2,856|| align=right|0,191|| align=right|12,10|| align=right|4,825||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47060)||1998 XX33|| align=right|14,3|| align=right|2,720|| align=right|0,218|| align=right|2,96|| align=right|4,486||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47061)||1998 XZ43|| align=right|12,6|| align=right|2,879|| align=right|0,085|| align=right|13,63|| align=right|4,885||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47062)||1998 XH52|| align=right|13,1|| align=right|3,120|| align=right|0,161|| align=right|12,74|| align=right|5,511||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47063)||1998 XX52|| align=right|14,0|| align=right|2,915|| align=right|0,087|| align=right|3,29|| align=right|4,977||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47064)||1998 XT53|| align=right|14,3|| align=right|2,739|| align=right|0,125|| align=right|10,31|| align=right|4,532||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47065)||1998 XC55|| align=right|14,4|| align=right|2,889|| align=right|0,012|| align=right|3,30|| align=right|4,909||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47066)||1998 XN57|| align=right|14,3|| align=right|2,674|| align=right|0,214|| align=right|2,85|| align=right|4,372||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47067)||1998 XB62|| align=right|15,9|| align=right|2,667|| align=right|0,299|| align=right|1,67|| align=right|4,355||MBA||15. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47068)||1998 XJ62|| align=right|13,7|| align=right|2,742|| align=right|0,186|| align=right|18,38|| align=right|4,539||MBA||9. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47069)||1998 XC73|| align=right|12,7|| align=right|2,992|| align=right|0,156|| align=right|13,83|| align=right|5,175||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47070)||1998 XF77|| align=right|14,7|| align=right|2,727|| align=right|0,163|| align=right|13,43|| align=right|4,502||MBA||15. december 1998||Granville||R. G. Davis
|-
|(47071)||1998 XO77|| align=right|14,1|| align=right|2,632|| align=right|0,165|| align=right|13,49|| align=right|4,269||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47072)||1998 XM79|| align=right|13,7|| align=right|2,851|| align=right|0,073|| align=right|13,03|| align=right|4,813||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47073)||1998 XP95|| align=right|13,0|| align=right|2,883|| align=right|0,134|| align=right|11,81|| align=right|4,894||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47074)||1998 XV95|| align=right|13,7|| align=right|3,014|| align=right|0,084|| align=right|6,25|| align=right|5,233||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47075)||1998 YB|| align=right|13,6|| align=right|3,247|| align=right|0,121|| align=right|0,18|| align=right|5,849||MBA||16. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47076)||1998 YV|| align=right|13,8|| align=right|3,092|| align=right|0,127|| align=right|0,67|| align=right|5,437||MBA||16. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|47077 Yuji||1998 YC1|| align=right|13,4|| align=right|3,181|| align=right|0,042|| align=right|4,30|| align=right|5,673||MBA||16. december 1998||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(47078)||1998 YS2|| align=right|12,7|| align=right|3,234|| align=right|0,044|| align=right|15,85|| align=right|5,814||MBA||17. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(47079)||1998 YA3|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,057|| align=right|1,47|| align=right|4,568||MBA||16. december 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(47080)||1998 YA7|| align=right|13,6|| align=right|2,943|| align=right|0,160|| align=right|11,60|| align=right|5,048||MBA||22. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47081)||1998 YV9|| align=right|14,8|| align=right|2,654|| align=right|0,208|| align=right|1,49|| align=right|4,323||MBA||25. december 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(47082)||1998 YA15|| align=right|13,7|| align=right|2,984|| align=right|0,062|| align=right|9,99|| align=right|5,154||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47083)||1998 YG22|| align=right|13,6|| align=right|2,805|| align=right|0,067|| align=right|5,23|| align=right|4,698||MBA||29. december 1998||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(47084)||1999 AQ|| align=right|14,1|| align=right|2,981|| align=right|0,106|| align=right|11,84|| align=right|5,147||MBA||4. januar 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(47085)||1999 AW2|| align=right|14,5|| align=right|3,122|| align=right|0,176|| align=right|1,45|| align=right|5,516||MBA||7. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|47086 Shinseiko||1999 AO3|| align=right|13,2|| align=right|2,797|| align=right|0,199|| align=right|14,48|| align=right|4,678||MBA||10. januar 1999||Hadano||A. Asami
|-
|(47087)||1999 AY3|| align=right|14,1|| align=right|2,458|| align=right|0,082|| align=right|8,06|| align=right|3,853||MBA||10. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47088)||1999 AB7|| align=right|13,9|| align=right|3,024|| align=right|0,050|| align=right|11,53|| align=right|5,257||MBA||9. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47089)||1999 AC7|| align=right|15,1|| align=right|2,409|| align=right|0,077|| align=right|7,55|| align=right|3,739||MBA||9. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47090)||1999 AJ7|| align=right|14,5|| align=right|2,420|| align=right|0,138|| align=right|12,51|| align=right|3,764||MBA||9. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47091)||1999 AP9|| align=right|13,9|| align=right|2,942|| align=right|0,040|| align=right|1,58|| align=right|5,045||MBA||10. januar 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(47092)||1999 AB10|| align=right|13,9|| align=right|2,630|| align=right|0,026|| align=right|10,75|| align=right|4,264||MBA||13. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47093)||1999 AF21|| align=right|15,2|| align=right|2,365|| align=right|0,105|| align=right|1,96|| align=right|3,636||MBA||10. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47094)||1999 AW21|| align=right|15,1|| align=right|2,293|| align=right|0,022|| align=right|8,78|| align=right|3,472||MBA||15. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47095)||1999 AQ25|| align=right|14,3|| align=right|3,172|| align=right|0,169|| align=right|2,27|| align=right|5,647||MBA||15. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(47096)||1999 AX25|| align=right|12,5|| align=right|3,166|| align=right|0,120|| align=right|18,34|| align=right|5,632||MBA||15. januar 1999||Mallorca||R. Pacheco; A. Lopez
|-
|(47097)||1999 AE26|| align=right|13,5|| align=right|3,212|| align=right|0,042|| align=right|3,80|| align=right|5,757||MBA||15. januar 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(47098)||1999 AM28|| align=right|15,4|| align=right|2,657|| align=right|0,046|| align=right|2,94|| align=right|4,330||MBA||13. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47099)||1999 AO37|| align=right|13,4|| align=right|2,682|| align=right|0,218|| align=right|13,42|| align=right|4,391||MBA||8. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47100)||1999 BB10|| align=right|14,1|| align=right|2,373|| align=right|0,094|| align=right|5,98|| align=right|3,655||MBA||23. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47101)||1999 BP12|| align=right|14,0|| align=right|2,306|| align=right|0,017|| align=right|6,06|| align=right|3,501||MBA||24. januar 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(47102)||1999 BT12|| align=right|13,4|| align=right|3,136|| align=right|0,159|| align=right|4,39|| align=right|5,553||MBA||20. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47103)||1999 BQ28|| align=right|14,7|| align=right|3,174|| align=right|0,179|| align=right|0,97|| align=right|5,654||MBA||17. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47104)||1999 CD18|| align=right|12,5|| align=right|3,225|| align=right|0,122|| align=right|11,02|| align=right|5,792||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47105)||1999 CJ18|| align=right|13,1|| align=right|2,987|| align=right|0,089|| align=right|11,23|| align=right|5,161||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47106)||1999 CU20|| align=right|13,5|| align=right|2,601|| align=right|0,115|| align=right|14,01|| align=right|4,195||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47107)||1999 CB22|| align=right|13,3|| align=right|2,983|| align=right|0,166|| align=right|12,48|| align=right|5,150||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47108)||1999 CM37|| align=right|13,7|| align=right|3,123|| align=right|0,145|| align=right|3,22|| align=right|5,517||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47109)||1999 CQ37|| align=right|13,2|| align=right|3,132|| align=right|0,033|| align=right|11,29|| align=right|5,542||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47110)||1999 CK44|| align=right|14,2|| align=right|2,802|| align=right|0,203|| align=right|8,49|| align=right|4,689||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47111)||1999 CP48|| align=right|13,3|| align=right|3,138|| align=right|0,199|| align=right|2,89|| align=right|5,558||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47112)||1999 CZ54|| align=right|12,9|| align=right|3,419|| align=right|0,097|| align=right|6,88|| align=right|6,322||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47113)||1999 CD57|| align=right|13,3|| align=right|3,100|| align=right|0,236|| align=right|2,08|| align=right|5,456||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47114)||1999 CP61|| align=right|12,3|| align=right|3,390|| align=right|0,101|| align=right|9,95|| align=right|6,241||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47115)||1999 CH62|| align=right|13,5|| align=right|3,158|| align=right|0,026|| align=right|10,25|| align=right|5,611||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47116)||1999 CL64|| align=right|13,4|| align=right|2,992|| align=right|0,106|| align=right|11,83|| align=right|5,175||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47117)||1999 CE72|| align=right|13,7|| align=right|3,175|| align=right|0,146|| align=right|6,61|| align=right|5,657||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47118)||1999 CP72|| align=right|13,9|| align=right|2,650|| align=right|0,169|| align=right|11,96|| align=right|4,314||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47119)||1999 CM81|| align=right|13,5|| align=right|3,059|| align=right|0,212|| align=right|12,92|| align=right|5,349||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47120)||1999 CP84|| align=right|13,5|| align=right|2,606|| align=right|0,129|| align=right|14,74|| align=right|4,205||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47121)||1999 CG85|| align=right|14,5|| align=right|2,345|| align=right|0,124|| align=right|6,93|| align=right|3,591||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47122)||1999 CZ88|| align=right|14,3|| align=right|2,674|| align=right|0,239|| align=right|2,95|| align=right|4,371||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47123)||1999 CS91|| align=right|14,2|| align=right|3,240|| align=right|0,118|| align=right|3,99|| align=right|5,831||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47124)||1999 CS99|| align=right|12,8|| align=right|3,007|| align=right|0,139|| align=right|11,79|| align=right|5,213||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47125)||1999 CM100|| align=right|14,0|| align=right|3,209|| align=right|0,192|| align=right|2,52|| align=right|5,748||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47126)||1999 CH101|| align=right|14,6|| align=right|3,048|| align=right|0,103|| align=right|10,62|| align=right|5,319||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47127)||1999 CJ103|| align=right|13,5|| align=right|3,100|| align=right|0,170|| align=right|14,59|| align=right|5,457||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47128)||1999 CZ115|| align=right|13,5|| align=right|3,254|| align=right|0,110|| align=right|6,96|| align=right|5,869||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47129)||1999 CR118|| align=right|13,7|| align=right|2,980|| align=right|0,107|| align=right|10,02|| align=right|5,143||MBA||9. februar 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(47130)||1999 CT127|| align=right|13,5|| align=right|2,733|| align=right|0,078|| align=right|13,55|| align=right|4,516||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47131)||1999 CA133|| align=right|14,1|| align=right|3,229|| align=right|0,154|| align=right|1,06|| align=right|5,802||MBA||7. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47132)||1999 CD154|| align=right|13,3|| align=right|3,212|| align=right|0,137|| align=right|11,56|| align=right|5,756||MBA||14. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47133)||1999 DH5|| align=right|13,6|| align=right|2,524|| align=right|0,152|| align=right|13,36|| align=right|4,009||MBA||17. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47134)||1999 DB6|| align=right|13,4|| align=right|2,565|| align=right|0,139|| align=right|13,02|| align=right|4,108||MBA||17. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47135)||1999 EX2|| align=right|15,8|| align=right|1,907|| align=right|0,079|| align=right|23,81|| align=right|2,634||MBA||8. marec 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(47136)||1999 EA3|| align=right|12,7|| align=right|3,236|| align=right|0,066|| align=right|14,87|| align=right|5,821||MBA||12. marec 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(47137)||1999 FJ22|| align=right|13,2|| align=right|3,197|| align=right|0,091|| align=right|8,26|| align=right|5,716||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47138)||1999 FS35|| align=right|13,6|| align=right|3,255|| align=right|0,144|| align=right|23,47|| align=right|5,870||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47139)||1999 GN9|| align=right|12,5|| align=right|3,158|| align=right|0,154|| align=right|23,13|| align=right|5,610||MBA||11. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47140)||1999 GL37|| align=right|13,4|| align=right|2,975|| align=right|0,100|| align=right|10,42|| align=right|5,131||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47141)||1999 HB3|| align=right|15,7|| align=right|1,901|| align=right|0,059|| align=right|19,52|| align=right|2,620||MBA||24. april 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(47142)||1999 LQ2|| align=right|16,0|| align=right|1,894|| align=right|0,074|| align=right|19,00|| align=right|2,605||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47143)||1999 LL31|| align=right|14,5|| align=right|1,924|| align=right|0,113|| align=right|24,02|| align=right|2,668||MBA||12. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|47144 Faulkes||1999 PY|| align=right|14,6|| align=right|2,234|| align=right|0,125|| align=right|6,31|| align=right|3,339||MBA||7. avgust 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(47145)||1999 RN11|| align=right|15,7|| align=right|1,865|| align=right|0,134|| align=right|25,85|| align=right|2,546||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47146)||1999 RZ18|| align=right|14,2|| align=right|3,108|| align=right|0,091|| align=right|9,22|| align=right|5,478||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47147)||1999 RC24|| align=right|16,2|| align=right|2,173|| align=right|0,161|| align=right|4,80|| align=right|3,203||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47148)||1999 RN25|| align=right|15,1|| align=right|2,173|| align=right|0,110|| align=right|6,87|| align=right|3,203||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47149)||1999 RX34|| align=right|15,2|| align=right|2,131|| align=right|0,183|| align=right|2,02|| align=right|3,110||MBA||11. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47150)||1999 RN35|| align=right|15,7|| align=right|2,302|| align=right|0,132|| align=right|6,47|| align=right|3,491||MBA||11. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47151)||1999 RV88|| align=right|14,9|| align=right|2,292|| align=right|0,131|| align=right|3,88|| align=right|3,469||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47152)||1999 RB92|| align=right|16,0|| align=right|2,153|| align=right|0,066|| align=right|4,33|| align=right|3,159||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47153)||1999 RD132|| align=right|15,0|| align=right|2,440|| align=right|0,167|| align=right|7,48|| align=right|3,812||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47154)||1999 RE141|| align=right|15,6|| align=right|2,685|| align=right|0,108|| align=right|3,42|| align=right|4,398||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47155)||1999 RB159|| align=right|15,8|| align=right|2,468|| align=right|0,120|| align=right|4,47|| align=right|3,875||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47156)||1999 RE160|| align=right|16,3|| align=right|2,201|| align=right|0,119|| align=right|5,28|| align=right|3,264||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47157)||1999 RG188|| align=right|14,3|| align=right|2,973|| align=right|0,055|| align=right|11,46|| align=right|5,126||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47158)||1999 RR247|| align=right|16,0|| align=right|2,318|| align=right|0,152|| align=right|8,36|| align=right|3,529||MBA||5. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47159)||1999 SJ|| align=right|15,7|| align=right|2,346|| align=right|0,212|| align=right|2,21|| align=right|3,592||MBA||16. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47160)||1999 SU17|| align=right|14,3|| align=right|2,627|| align=right|0,292|| align=right|7,21|| align=right|4,258||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47161)||1999 TH1|| align=right|15,5|| align=right|2,275|| align=right|0,078|| align=right|4,70|| align=right|3,430||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47162)||1999 TH6|| align=right|15,3|| align=right|2,226|| align=right|0,105|| align=right|6,48|| align=right|3,321||MBA||2. oktober 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(47163)||1999 TP11|| align=right|14,6|| align=right|2,252|| align=right|0,096|| align=right|7,32|| align=right|3,379||MBA||8. oktober 1999||Kleť||Klet
|-
|(47164)||1999 TX13|| align=right|14,4|| align=right|2,898|| align=right|0,208|| align=right|10,56|| align=right|4,934||MBA||10. oktober 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(47165)||1999 TM14|| align=right|16,2|| align=right|2,224|| align=right|0,170|| align=right|2,19|| align=right|3,316||MBA||11. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(47166)||1999 TT18|| align=right|15,9|| align=right|2,266|| align=right|0,172|| align=right|8,73|| align=right|3,409||MBA||15. oktober 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(47167)||1999 TP27|| align=right|14,5|| align=right|2,720|| align=right|0,032|| align=right|2,86|| align=right|4,485||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47168)||1999 TE30|| align=right|15,5|| align=right|2,268|| align=right|0,121|| align=right|3,32|| align=right|3,415||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47169)||1999 TH32|| align=right|15,2|| align=right|2,265|| align=right|0,089|| align=right|5,40|| align=right|3,408||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47170)||1999 TE33|| align=right|15,7|| align=right|2,182|| align=right|0,053|| align=right|2,73|| align=right|3,222||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47171)||1999 TC36|| align=right|4,9|| align=right|39,25|| align=right|0,222|| align=right|8,42|| align=right|246||PLT BIN||1. oktober 1999||Kitt Peak||E. P. Rubenstein; L.-G. Strolger
|-
|(47172)||1999 TM48|| align=right|16,8|| align=right|2,174|| align=right|0,066|| align=right|1,95|| align=right|3,204||MBA||4. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47173)||1999 TJ49|| align=right|15,7|| align=right|2,253|| align=right|0,081|| align=right|3,88|| align=right|3,382||MBA||4. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47174)||1999 TC95|| align=right|15,0|| align=right|2,189|| align=right|0,124|| align=right|7,67|| align=right|3,239||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47175)||1999 TP98|| align=right|14,7|| align=right|2,288|| align=right|0,199|| align=right|8,32|| align=right|3,460||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47176)||1999 TK105|| align=right|15,2|| align=right|2,283|| align=right|0,074|| align=right|4,74|| align=right|3,448||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47177)||1999 TU112|| align=right|16,1|| align=right|2,195|| align=right|0,070|| align=right|4,91|| align=right|3,252||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47178)||1999 TK113|| align=right|13,5|| align=right|2,804|| align=right|0,138|| align=right|30,07|| align=right|4,695||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47179)||1999 TM117|| align=right|15,6|| align=right|2,284|| align=right|0,076|| align=right|10,41|| align=right|3,451||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47180)||1999 TV119|| align=right|15,9|| align=right|2,203|| align=right|0,084|| align=right|2,46|| align=right|3,270||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47181)||1999 TB123|| align=right|16,4|| align=right|2,211|| align=right|0,184|| align=right|4,95|| align=right|3,287||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47182)||1999 TL124|| align=right|15,7|| align=right|2,308|| align=right|0,086|| align=right|4,48|| align=right|3,505||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47183)||1999 TC127|| align=right|16,0|| align=right|2,161|| align=right|0,104|| align=right|4,04|| align=right|3,176||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47184)||1999 TX127|| align=right|15,5|| align=right|2,438|| align=right|0,013|| align=right|0,48|| align=right|3,806||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47185)||1999 TC146|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,185|| align=right|8,86|| align=right|3,721||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47186)||1999 TC147|| align=right|16,1|| align=right|2,183|| align=right|0,067|| align=right|6,13|| align=right|3,224||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47187)||1999 TL154|| align=right|15,3|| align=right|2,269|| align=right|0,054|| align=right|5,11|| align=right|3,416||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47188)||1999 TU155|| align=right|15,6|| align=right|2,180|| align=right|0,153|| align=right|3,75|| align=right|3,218||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47189)||1999 TT166|| align=right|15,7|| align=right|2,207|| align=right|0,141|| align=right|5,96|| align=right|3,277||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47190)||1999 TA171|| align=right|15,6|| align=right|2,274|| align=right|0,051|| align=right|6,32|| align=right|3,429||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47191)||1999 TK172|| align=right|17,1|| align=right|2,228|| align=right|0,175|| align=right|3,03|| align=right|3,325||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47192)||1999 TT176|| align=right|15,6|| align=right|2,342|| align=right|0,088|| align=right|3,70|| align=right|3,583||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47193)||1999 TJ178|| align=right|16,5|| align=right|2,234|| align=right|0,140|| align=right|4,71|| align=right|3,339||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47194)||1999 TK178|| align=right|15,7|| align=right|2,271|| align=right|0,112|| align=right|5,26|| align=right|3,422||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47195)||1999 TG179|| align=right|16,4|| align=right|2,249|| align=right|0,188|| align=right|2,62|| align=right|3,373||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47196)||1999 TZ180|| align=right|15,9|| align=right|2,195|| align=right|0,114|| align=right|4,15|| align=right|3,252||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47197)||1999 TZ193|| align=right|15,9|| align=right|2,246|| align=right|0,104|| align=right|7,52|| align=right|3,366||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47198)||1999 TL199|| align=right|16,1|| align=right|2,263|| align=right|0,144|| align=right|5,80|| align=right|3,404||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47199)||1999 TY204|| align=right|16,0|| align=right|2,155|| align=right|0,236|| align=right|4,08|| align=right|3,162||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47200)||1999 TB205|| align=right|15,9|| align=right|2,296|| align=right|0,107|| align=right|1,97|| align=right|3,478||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47201)||1999 TJ205|| align=right|14,8|| align=right|2,299|| align=right|0,095|| align=right|5,56|| align=right|3,485||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47202)||1999 TD212|| align=right|16,0|| align=right|2,200|| align=right|0,094|| align=right|5,14|| align=right|3,262||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47203)||1999 TM219|| align=right|16,4|| align=right|2,252|| align=right|0,086|| align=right|7,78|| align=right|3,379||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(47204)||1999 TO221|| align=right|15,3|| align=right|2,327|| align=right|0,190|| align=right|7,08|| align=right|3,549||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47205)||1999 TQ234|| align=right|15,7|| align=right|2,283|| align=right|0,173|| align=right|4,03|| align=right|3,448||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(47206)||1999 TU243|| align=right|15,7|| align=right|2,300|| align=right|0,117|| align=right|7,44|| align=right|3,487||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47207)||1999 TB248|| align=right|15,7|| align=right|2,222|| align=right|0,104|| align=right|6,31|| align=right|3,313||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(47208)||1999 TL253|| align=right|15,7|| align=right|2,359|| align=right|0,034|| align=right|6,20|| align=right|3,623||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47209)||1999 TM257|| align=right|16,4|| align=right|2,250|| align=right|0,065|| align=right|3,91|| align=right|3,375||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47210)||1999 TB273|| align=right|15,5|| align=right|2,270|| align=right|0,121|| align=right|6,46|| align=right|3,419||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47211)||1999 TX290|| align=right|15,5|| align=right|2,232|| align=right|0,194|| align=right|4,84|| align=right|3,333||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47212)||1999 TN291|| align=right|15,5|| align=right|2,249|| align=right|0,183|| align=right|5,37|| align=right|3,372||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47213)||1999 TC293|| align=right|14,9|| align=right|2,220|| align=right|0,123|| align=right|3,97|| align=right|3,307||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47214)||1999 TD293|| align=right|15,1|| align=right|2,279|| align=right|0,147|| align=right|9,68|| align=right|3,439||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47215)||1999 TZ319|| align=right|14,0|| align=right|2,657|| align=right|0,220|| align=right|12,63|| align=right|4,330||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47216)||1999 UX7|| align=right|15,3|| align=right|2,382|| align=right|0,063|| align=right|7,02|| align=right|3,675||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(47217)||1999 UF18|| align=right|16,4|| align=right|2,213|| align=right|0,103|| align=right|2,30|| align=right|3,292||MBA||30. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47218)||1999 UN37|| align=right|16,2|| align=right|2,262|| align=right|0,044|| align=right|4,40|| align=right|3,402||MBA||16. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(47219)||1999 UU41|| align=right|13,2|| align=right|2,542|| align=right|0,073|| align=right|13,85|| align=right|4,053||MBA||18. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(47220)||1999 UJ46|| align=right|15,7|| align=right|2,354|| align=right|0,136|| align=right|5,06|| align=right|3,612||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(47221)||1999 VM4|| align=right|15,7|| align=right|2,333|| align=right|0,102|| align=right|7,89|| align=right|3,563||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(47222)||1999 VR8|| align=right|15,0|| align=right|2,245|| align=right|0,125|| align=right|7,19|| align=right|3,364||MBA||8. november 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(47223)||1999 VW10|| align=right|14,1|| align=right|2,239|| align=right|0,130|| align=right|8,45|| align=right|3,349||MBA||9. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47224)||1999 VG11|| align=right|14,0|| align=right|2,374|| align=right|0,071|| align=right|7,15|| align=right|3,656||MBA||8. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47225)||1999 VJ12|| align=right|16,2|| align=right|2,206|| align=right|0,235|| align=right|4,45|| align=right|3,276||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(47226)||1999 VE19|| align=right|14,7|| align=right|2,205|| align=right|0,047|| align=right|6,63|| align=right|3,273||MBA||8. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(47227)||1999 VS24|| align=right|15,1|| align=right|2,403|| align=right|0,144|| align=right|2,90|| align=right|3,724||MBA||13. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(47228)||1999 VP26|| align=right|16,0|| align=right|2,315|| align=right|0,117|| align=right|4,35|| align=right|3,522||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47229)||1999 VT27|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,049|| align=right|7,40|| align=right|3,499||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(47230)||1999 VT28|| align=right|16,2|| align=right|2,260|| align=right|0,131|| align=right|4,22|| align=right|3,396||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47231)||1999 VJ35|| align=right|15,6|| align=right|2,283|| align=right|0,153|| align=right|4,78|| align=right|3,448||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47232)||1999 VQ36|| align=right|15,2|| align=right|2,309|| align=right|0,177|| align=right|7,40|| align=right|3,507||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47233)||1999 VR38|| align=right|16,1|| align=right|2,240|| align=right|0,193|| align=right|1,03|| align=right|3,352||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47234)||1999 VP43|| align=right|15,6|| align=right|2,253|| align=right|0,023|| align=right|3,58|| align=right|3,381||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(47235)||1999 VX43|| align=right|15,0|| align=right|2,261|| align=right|0,168|| align=right|6,36|| align=right|3,399||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(47236)||1999 VU48|| align=right|14,4|| align=right|2,342|| align=right|0,104|| align=right|7,25|| align=right|3,583||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47237)||1999 VP49|| align=right|14,5|| align=right|2,447|| align=right|0,190|| align=right|9,73|| align=right|3,827||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47238)||1999 VB50|| align=right|14,3|| align=right|2,343|| align=right|0,090|| align=right|7,40|| align=right|3,586||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47239)||1999 VN50|| align=right|15,1|| align=right|2,549|| align=right|0,125|| align=right|6,21|| align=right|4,070||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47240)||1999 VR50|| align=right|15,5|| align=right|2,334|| align=right|0,111|| align=right|2,11|| align=right|3,564||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47241)||1999 VS50|| align=right|15,1|| align=right|2,410|| align=right|0,133|| align=right|2,78|| align=right|3,741||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47242)||1999 VY50|| align=right|15,2|| align=right|2,210|| align=right|0,120|| align=right|5,22|| align=right|3,284||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47243)||1999 VY51|| align=right|16,1|| align=right|2,334|| align=right|0,088|| align=right|3,94|| align=right|3,566||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47244)||1999 VA53|| align=right|15,2|| align=right|2,366|| align=right|0,185|| align=right|1,49|| align=right|3,638||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47245)||1999 VX53|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,075|| align=right|4,99|| align=right|3,579||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47246)||1999 VN54|| align=right|15,2|| align=right|2,254|| align=right|0,134|| align=right|7,52|| align=right|3,384||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47247)||1999 VQ56|| align=right|15,8|| align=right|2,287|| align=right|0,164|| align=right|6,50|| align=right|3,458||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47248)||1999 VK57|| align=right|15,9|| align=right|2,308|| align=right|0,105|| align=right|4,93|| align=right|3,505||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47249)||1999 VY57|| align=right|15,0|| align=right|2,353|| align=right|0,117|| align=right|3,92|| align=right|3,608||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(47250)||1999 VW58|| align=right|15,4|| align=right|2,348|| align=right|0,174|| align=right|1,42|| align=right|3,597||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov

an:Lista d'asteroides (47001-48000)
ast:Llista d'asteroides (47001-48000)
ca:Llista d'asteroides (47001-48000)
fa:فهرست سیارک‌ها (۴۷۰۰۱ - ۴۸۰۰۱)
fr:Liste des astéroïdes (47001-48000)
ja:小惑星の一覧 (47001-48000)
la:Index Asteroidum 47001-48000
pl:Lista planetoid 47001-48000
pt:Anexo:Lista de asteroides (47001-48000)